Beriyakend – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Beriyakend – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian